Кристофер Дэниел Барнс (, род. 7 ноября 1972 года) ― американский . Он наиболее известен как голос Человека-паука из мультсериала «Человек-паук» и принца Эрика в диснеевском анимационном фильме «Русалочка».

Юность 
Кристофер Дэниел Барнс родился в Портленде, штат Мэн, 7 ноября 1972 года.

Карьера 
В начале своей карьеры Барнс играл в таких сериалах, как «Звездный человек», «День за днем», «Малкольм и Эдди».

Он также играл эпизодические роли в таких сериалах, как «Беверли-Хиллз, 90210», «Бестолковые», «Крылья», «Блоссом», «Военно-юридическая служба», «Американский мечтатель», «Золотые девочки», «Прикосновение ангела», «Голова Германа», «Следы во времени», «7-е небо», «Пустое гнездо», «Подруги».

В возрасте 16 лет в 1989 году Барнс озвучил принца Эрика в диснеевском анимационном фильме «Русалочка», а также в компьютерной игре Kingdom Hearts II. Однако, в сиквеле «Русалочка 2: Возвращение в море» в 2000 году и его заменил Роб Полсен. Барнс также озвучил принца в сиквелах «Золушка 2: Мечты сбываются» и «Золушка 3: Злые чары».

Барнс наиболее известен, как голос главного героя в мультсериале «Человек-паук» 1994—1998 годов. Позже он озвучил Человека-паука из вселенной Нуар в видеоигре 2010 года Spider-Man: Shattered Dimensions, Человека-паука 2099 в видеоигре 2011 года Spider-Man: Edge of Time, а затем стал голосом Электро в мультсериале 2012 года «Совершенный Человек-паук».

Личная жизнь 
Барнс получил степень бакалавра в 2004 году и степень магистра в 2009 году, он любит читать, писать рассказы, играть на гитаре и заниматься йогой.

Ранее он был женат на Дон Наллик, но позже они развелись. В 2012 году Барнс женился на Ребекке Гайядин.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 
 christopherdanielbarnes.com
 

Киноактёры США
Актёры озвучивания США
Актёры телевидения США
Дети-актёры США